Santa Maria la Stella ima više značenja:
 Santa Maria la Stella, Catania
 Santa Maria la Stella, Frosinone